Kaltes Fieber steht für:

 Kaltes Fieber, Alternativbezeichnung für Malaria
 Kaltes Fieber (Film), deutscher Film von Josef Rusnak (1984)